Браунфельс () — многозначный термин:

Топонимы 
 Браунфельс — город в федеральной земле Гессен
 Браунфельс — дворцово-замковый комплекс в Гессене
 Нью-Браунфелс — город в Техасе

Персоналии 
 Браунфельс, Людвиг (1810—1885) — немецкий журналист, поэт и переводчик
 Браунфельс, Штефан (род. 1950) — немецкий архитектор и градостроитель, внук композитора Вальтера Браунфельса;
 Браунфельс, Вальтер (1882—1954) — немецкий композитор и пианист;
 Браунфельс, Вольфганг (1911—1987) — немецкий историк искусства.

Разное 
  — немецкий дворянский род.